Rio das Antas — município do estado de Santa Catarina
 Rio das Antas (Paraná) — rio do estado do Paraná
 Rio das Antas (Rio Grande do Sul) — rio do estado do Rio Grande do Sul
 Rio das Antas — rio do estado de Santa Catarina

Desambiguação